Бокс Елдер има више значења:
 Округ Бокс Елдер (Јута)
 Бокс Елдер (Монтана)
 Бокс Елдер (Јужна Дакота)